Die Football League Two 2009/10 war die sechste Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 18. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 8. August 2009. Der letzte Spieltag war der 8. Mai 2010. Die drei bestplatzierten Vereine, Notts County, der AFC Bournemouth und der AFC Rochdale, stiegen direkt in die Football League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Siebtplatzierte Dagenham & Redbridge. Absteigen mussten Grimsby Town und der FC Darlington.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Abschlusstabelle und Spieltage auf kicker.de
 Abschlusstabelle auf rsssf.com

Fußballsaison 2009/10
2009 10